Onnesi – abitanti di Onna
Onnesi – abitanti di Onno